«Мой забытый мужчина»() — кинофильм.

Сюжет 
  
Биографический фильм о молодости кинозвезды Эрроле Флинне перед голливудской славой.

История съемок 
По словам Фрэнка Хоусона, он провел пять лет за подготовкой сценария: «Это был самый тяжелый сценарий, который я когда-либо написал. Эррол Флинн был такой загадочной фигурой.»

На главную роль Хоусон пригласил Гая Пирса, который ранее снимался в двух его фильмах.

Первоначально режиссёром фильма был Брайан Кавана (:en:Brian Kavanagh (filmmaker)), на съёмку фильма в 1989 году был выделен бюджет в $3,5 млн. Съемки проходили в Мельбурне, Кэрнсе и Новой Гвинеи и были завершены в сентябре 1989 года.

В 1990 году на Каннском кинофестивале, маркетинговая группа «J and M» заинтересовалась фильмом, но посчитала, что его следует переснять с участием знаменитых звёзд. На это группа предоставила ещё $1 млн.

В качестве режиссёра был приглашён Фрэнк Хоусон, Гай Пирс также был приглашён, но Ребекка Ригг, Джефф Трумэн и Павел Стивен были заменены актёрами Клодией Кэрван, Стивеном Беркоффом и Джоном Сэваджем (:en:John Savage (actor)). Новые сцены снимались в Мельбурне и Фиджи. Было переснято сорок процентов материала. По заявлению Хоусона, работа над фильмом заняла 30 месяцев, и съемки стали причиной его стресса и разрыва брака.

Фильм был показан в 1993 году на Каннском фестивале.

В 2002 году Пирс заявил, что этот фильм «самое худшее, что он сделал».

Ссылки 
Рецензия Тодда Маккартни — Review: ‘My Forgotten Man’, в журнале Variety за 18 июня 1993 (источник на англ. языке)

Примечания 

Фильмы-биографии Австралии
Фильмы-драмы Австралии
Фильмы-драмы США
Фильмы-биографии США
Фильмы об актёрах
Фильмы на английском языке
Фильмы Австралии 1996 года